Warlus kan syfta på:
 Warlus, Pas-de-Calais
 Warlus, Somme